Bacapaco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Bacapaco, Sinaloa, El Fuerte, 
 Bacapaco, Sonora, Huatabampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar